Майзас — топоним кетского происхождения.

 Майзас (приток Тары) — река в Новосибирской области.
 Майзас (приток Томи) — река в Кемеровской области.
 Майзас — посёлок в Междуреченском городском округе Кемеровской области.

См. также
 Малый Майзас — посёлок в Междуреченском городском округе Кемеровской области.
 Верх-Майзас — село в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Новый Майзас — село в Кыштовском районе Новосибирской области.